El término Corvo se puede referir a:

 Corvo, arma blanca tradicional chilena.
 Isla de Corvo, perteneciente al archipiélago de las Azores.
 Vila do Corvo, capital de la isla homónima.
 Miranda do Corvo, localidad portuguesa.